Эфендиев, Рашид-бек:
 Эфендиев, Рашид-бек Исмаил оглы (1863—1942) — азербайджанский педагог, писатель, этнограф.
 Эфендиев, Рашид-бек Мирза Магомед-бек оглы (1880—?) — российский и азербайджанский военный деятель.